Breže, plaats in Slovenië
Brézé, gemeente in Frankrijk